

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14
 Ściegna – część miasta Busko-Zdrój 
 Ściegna – część wsi Dziewięcioły w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Ściegna  -  część wsi Grabowiec w woj. mazowieckim w  pow. lipskim w gminie Rzeczniów 
 Ściegna – część wsi Grodzisko w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
 Ściegna – część wsi Jeżowa w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Ściegna – część wsi Wilgoszcza w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Ściegna – część wsi Młyny w woj. świętokrzyskim w  pow. buskim w gminie Busko-Zdrój
 Ściegna – część wsi Brzezinki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Ściegna – część wsi Gałęzice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Ściegna – część wsi Skórnice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Ściegna – część wsi Grodzisko w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Ściegna – część wsi Sudół w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Ściegna – część wsi Łomno w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim w gminie Pawłów
 Ściegna – część wsi Garki w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów

Inne 
 Ściegna – wzgórze w Mstowie, na Wyżynie
 Częstochowskiej

Zobacz też 
 Ścięgna, Ściegnia